Bahnsdorf ist in Deutschland der Name folgender Orte

 Bahnsdorf (Neu-Seeland), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Bahnsdorf (Uebigau-Wahrenbrück), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg